Schußfahrt ist Filmtitel oder -bestandteil:
 Schußfahrt (1969), USA
 Schußfahrt in den Tod, USA 1974
 Schußfahrt nach San Remo, Fr/It 19868
 Schußfahrt vom Mount Everest, Can/Jap 1970
 Tatort: Schußfahrt, deutscher TV-Krimi (1980)

Schussfahrt ist die Bezeichnung für einen Schwung im Skisport.